Attributie (copyright), 
 Attributie (psychologie), het toeschrijven van de oorzaken van gedrag aan interne of aan externe factoren.
 Attributie (staatsrecht), de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur.